Николь Шеридан (, род. 7 мая 1975 года) — сценический псевдоним американской порноактрисы Мелиссы Пост.

Карьера 
Пост работала в японской анимационной компании Nu Tech, где занималась озвучиванием анимационных персонажей. В 1999 году переехала в Лос-Анджелес, в порноиндустрии с 2000 года.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 Interview at Rog Reviews
 Interview at Skydive Radio
 Interview Inside the Porn Stars Studio
 Профиль на сайте AVN

Родившиеся в округе Лакаванна
Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами